Diese Liste enthält Feldhandballspiele der polnischen Feldhandballnationalmannschaft der Männer, die vom Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1948 – 1955 – 1957

Weitere Spiele 

Die vier Spiele wurden zusätzlich in der Handball Ausgabe vom 1. Juli 1957 angegeben. Weder die Polen noch die Gegner haben diese Spiele in andern Statistiken gelistet.

Einzelnachweise 

Polen (Manner)
!Manner-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele